Kopar (slovenski Koper), grad u Sloveniji
 NK Koper, nogometni klub
 RK Koper, rukometni klub
 Radio Koper - Capodistria
 Kopar (biljna vrsta), Anethum graveolens, biljna vrsta iz porodice štitarki